Eubranchus — рід голозябрових молюсків родини Eubranchidae.

Види 
Включає такі види:

 Eubranchus adarensis Odhner, 1934
 Eubranchus agrius (O'Donoghue, 1922)
 Eubranchus arci Ortea, 1981
 Eubranchus amazighi Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2015
 Eubranchus capellinii (Trinchese, 1879)
 Eubranchus cingulatus (Alder & Hancock, 1847)
 Eubranchus conicla (Er. Marcus, 1958)
 Eubranchus convenientis Ortea & Caballer, 2002
 Eubranchus cucullus Behrens, 1985  
 Eubranchus doriae (Trinchese, 1874)
 Eubranchus echizenicus Baba, 1975  
 Eubranchus eibesfeldti Ortea, Caballer & Bacallado, 2003
 Eubranchus exiguus (Alder and Hancock, 1848) 
 Eubranchus falklandicus (Eliot, 1907)
 Eubranchus fuegiensis Odhner, 1926
 Eubranchus glacialis (Thiele, 1912)
 Eubranchus horii Baba, 1960
 Eubranchus inabai Baba, 1964
 Eubranchus leopoldoi Caballer, Ortea & Espinosa, 2001 
 Eubranchus malakhovi Ekimova, Mikhlina, Vorobyeva, Antokhina, Tambovtseva & Shepetov, 2021 
 Eubranchus mandapamensis (Rao, 1968)
 Eubranchus montraveli Risbec, 1937
 Eubranchus occidentalis MacFarland, 1966
 Eubranchus ocellatus (Alder & Hancock, 1864)
 Eubranchus odhneri (Derjugin & Gurjanova, 1926)
 Eubranchus olivaceus (O'Donoghue, 1922)   
 Eubranchus prietoi Llera & Ortea, 1981
 Eubranchus productus (Farran, 1905)
 Eubranchus rubeolus Burn, 1964
 Eubranchus rubrocerata Edmunds, 2015 
 Eubranchus rubropunctatus Edmunds, 1969  
 Eubranchus rupium (Møller, 1842)
 Eubranchus rustyus (Er. Marcus, 1961) 
 Eubranchus sanjuanensis Roller, 1972 
 Eubranchus steinbecki Behrens, 1987
 Eubranchus tanzanensis Edmunds, 1969
 Eubranchus telesforoi Ortea, Caballer & Bacallado, 2002
 Eubranchus toledanoi Ortea & Caballer, 2002 
 Eubranchus tricolor Forbes, 1838
 Eubranchus vascoi Ortea, Caballer & Moro, 2002
 Eubranchus virginalis (Baba, 1949) 
 Eubranchus vittatus (Alder and Hancock, 1842) 
 Eubranchus yolandae Hermosillo & Valdes, 2007

Примітки 

Голозяброві
Роди молюсків